Коул Крик има више значења:
 Коул Крик (округ Болдер, Колорадо)
 Коул Крик (округ Фримонт, Колорадо)